Tosi může znamenat:

 Giuseppe Tosi (1916 - 1981) – italský atlet, jehož specializací byl hod diskem
 Giuseppe Felice Tosi (1619 – 1693) – italský varhaník a hudební skladatel
 Pier Francesco Tosi (1654 – 1732) – italský zpěvák-kastrát, hudební skladatel a autor významné školy zpěvu